

События 
 Консулы Квинт Меций Лет и Марк Мунаций Сулла Цериалит.
 Из Фракии Каракалла переправился в Азию, затем отправился в Антиохию и Александрию. Александрийцы были обвинены в заговоре, и войска Каракаллы перебили многих жителей.
 Цао Цао сумел примириться с обществом «Пять масс риса» в Сычуани. Умиротворение Сычуани.
 Хучуцюань арестован. Для управления хуннами назначен наместник.

Родились 
 Сикст II — епископ Рима.
 Хуанфу Ми — китайский прозаик, поэт и учёный времен эпох Вэй и Цзинь.

Скончались 
 Климент Александрийский — святой православной, католической и англиканской  церквей.

См. также